RCU může být:

 Read-copy-update